Damernas stafett vid världsmästerskapen i nordisk skidsport 2021 arrangerades den 4 mars 2021 i Oberstdorf i Tyskland. Det var den nionde tävlingen i längdåkning som avgjordes under mästerskapet, den femte för damer. I stafetten bestod varje lag av fyra åkare som vardera åkte en sträcka à 5 km. De två första sträckorna gick i klassisk stil, medan de två sista sträckorna gick i fristil. 60 utövare från 15 nationer deltog.

Världsmästare blev Norge, vars lag bestod av Tiril Udnes Weng, Heidi Weng, Therese Johaug och Helene Marie Fossesholm. Det var Norges sjunde VM-guld i damernas stafett någonsin efter att tidigare ha vunnit 1982, 2005, 2011, 2013, 2015 och 2017. Silvermedaljörer blev det ryska laget RSF, bestående av Jana Kirpitjenko, Julija Stupak, Tatjana Sorina och Natalja Neprjajeva. Finland, med Jasmi Joensuu, Johanna Matintalo, Riita-Liisa Roponen och Krista Pärmäkoski, tog brons.

Regerande världsmästare från 2019 var Sverige, då bestående av Ebba Andersson, Frida Karlsson, Charlotte Kalla och Stina Nilsson. Regerande silvermedaljörer var Norge med Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen och Therese Johaug, medan regerande bronsmedaljörer var Ryssland med Julija Stupak, Anastasija Sedova, Anna Netjajevskaja och Natalja Neprjajeva. Sverige, vars lag bestod av Jonna Sundling, Kalla, Andersson och Karlsson, slutade på sjätte plats.

Resultat 
Tävlingen startade kl. 13:15 lokal tid (UTC+1).

Referenser 

Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2021